Ilmatsalu – wieś w Estonii
 Ilmatsalu – miasto w Estonii
 Ilmatsalu – rzeka w Estonii